Giovanni Cornaro est le nom de plusieurs personnalités italiennes :

 Giovanni I Cornaro (ou Corner)  (1551-1629), homme politique italien du , qui fut le  doge de Venise. Élu le .
 Giovanni II Cornaro  (1647–1722), homme politique italien du , qui fut le  doge de Venise. Élu le .
 Giovanni Cornaro (1720-1789), cardinal italien.